Опера може да се отнася за:
 опера – сценично изкуство, което съчетава драматичен компонент от театрални елементи, песен в съпровод на музикален ансамбъл и танц. Така се нарича и отделното произведение произведение на изкуството и съответната му постановка
 опера – трупа, група певци и музиканти, които представят такова произведение
 опера – оперен театър, сградата за постановки на опера
 Opera – браузър (софтуерно приложение, позволяващо потребителите да посещават уебсайтове и да сърфират в тях, да получават и изпращат поща и др.)

Вижте също 
 „Фантомът от Операта“ – роман от Гастон Льору, публикуван през 1910 година, адаптиран за филми и сценични постановки.
 оперета – музикално-драматичен жанр с леки и занимателни сюжети.

Пояснителни страници